Die Liste der Mannschaftskader der I liga (Schach) 1999 enthält alle Spieler, die in der polnischen I liga im Schach 1999 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Während KS Polonia-Animex Warszawa, KS Pocztowiec TP S.A. Poznań, MOK Chrobry Głogów und KSz Rzemiosło Racibórz in allen Wettkämpfen die gleichen sechs Spieler einsetzten, spielten bei KKSz Gant-Hetman Wrocław, KSz Sido Cafe Hańcza Suwałki und SzKS Hetman Koszalin je acht Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 76 Spieler zum Einsatz, von denen 54 alle Wettkämpfe bestritten.

Punktbester Spieler mit 8 Punkten aus 10 Partien war Marcin Szeląg (Poznań), je 7,5 Punkte aus 10 Partien erreichten Michał Krasenkow, Eduardas Rozentalis, Bartłomiej Macieja, Robert Kuczyński (alle Polonia Warschau), Zbigniew Jaśnikowski (Wrocław), Paweł Stempin, Monika Bobrowska (beide Poznań) und Marcin Dziuba (Lublin). Grzegorz Antkowiak (Wrocław) gewann seine einzige Partie und erreichte damit als einziger Spieler 100 %.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer; ein zusätzliches „W“ bezeichnet Frauen
 Titel: FIDE-Titel zum Zeitpunkt des Turniers (Stand: Juli 1999); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeisterin der Frauen, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Turnierbeginn (Stand: Juli 1999), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß FIDE-Elo-Liste vom Juli 1999; LAT = Lettland, LTU = Litauen, POL = Polen, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

KS Polonia-Animex Warszawa

KKSz Gant-Hetman Wrocław

ZKS Stilon Gorzów Wielkopolski

MZKS Pocztowiec TP S.A. Poznań

LKSz Drakon-BDK Daewoo Lublin

KS MOSiR-Budosak Zabrze

KSz Sido Cafe Hańcza Suwałki

MOK Chrobry Głogów

KS Entropia NZS PW Warszawa

KSz Rzemiosło Racibórz

SzKS Hetman Koszalin

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)

I liga (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 1999
1 Liga Schach 1999